Виньес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Виньес, Рамон (1882—1952) — книгопродавец, предприниматель и писатель, рассказов и пьес на каталанском.
 Виньес, Рикардо (1875—1943) — испанский пианист.